FK Drnovice ili 1. FK Drnovice bio je češki nogometni klub sa sjedištem u moravskom mjestu Drnovice. Klub je osnovan 1932., a raspušten 2006. godine. Između 1993. i 2002. klub je igrao i u Prvoj ligi, ali je zadnje svoje prvoligaške sezone (2001./02.) zbog financijskih problema degradiran u Treću ligu. No, već dvije sezone kasnije ponovno je zaigrao u Prvoj ligi (sezona 2004./05.). Osvojili su 8. mjesto, ali su ponovno izgubili pravo igranja u Prvoj ligi za sljedeću sezonu. 

Zbog velikih financijskih problema, koje klub nije mogao namiriti, klub je ugašen 2006. Time je jedini aktivni nogometni klub u mjestu Drnovice ostao niželigaš FKD.

Povijesna imena kluba 
 1932. – ČSS Drnovice (Česká sportovní společnost Drnovice)
 1948. – Sokol Drnovice
 1961. – TJ Drnovice (Tělovýchovná jednota Drnovice)
 1989. – TJ JZD Drnovice (Tělovýchovná jednota Jednotné zemědělské družstvo Drnovice)
 1990. – TJ Agro Drnovice (Tělovýchovná jednota Agro Drnovice)
 1990. – FC Gera Drnovice (Football Club Gera Drnovice)
 1993. – FC Olpran Drnovice (Football Club Olpran Drnovice)
 1993. – FC Petra Drnovice (Football Club Petra Drnovice)
 2000. – FK Drnovice (Fotbalový klub Drnovice)
 2003. – 1. FK Drnovice (1. Fotbalový klub Drnovice)

Nagrade i postignuća 
 Moravsko-šleska nogometna liga (treći rang)
 Prvaci (1) - 2002./03.
 Češki nogometni kup 
 Drugoplasirani (2) - 1995./96., 1997./98.
 Prva češka nogometna liga
 Treće mjesto (1) - 1999./00.

Poznati igrači 
 Radek Drulák
 Zdeněk Grygera
 Miroslav Kadlec
 Jiří Kaufman
 Luboš Kubík
 Ladislav Maier
 Tomáš Poštulka
 Jaroslav Šilhavý
 Marek Špilár
 Vladimír Weiss

Poznati treneri 
 Karel Brückner - 1993./94. i 1994./95.
 Ján Kocian - 1997./98.

Statistike

Izvori

Vanjske poveznice 
  Stranice kluba FKD
  Članak o klubu na iDnes.cz

ČEŠ Drnovice
Drnovice